Le terme Pomare, ou Pōmare selon la graphie tahitienne recommandée par l’Académie tahitienne, peut faire référence à :

Anthroponyme 
 la maison Pomare, dynastie tahitienne ayant régné sur les royaumes de Tahiti, de Raiatea et de Bora Bora entre le  et le  siècle ayant donné plusieurs souverains :
 Pomare  de Tahiti (v. 1742-1803), premier souverain tahitien ;
 Pomare  de Tahiti (1782-1821), fils du précédent, deuxième souverain de l’île ;
 Pomare  de Tahiti (1820-1827), fils du précédent ;
 Pomare  de Tahiti (1813-1877), sœur aînée du précédent, première souveraine de la dynastie ayant régné suo jure ;
 Pomare  de Tahiti (1839-1891), fils de la précédente, dernier roi de Tahiti ;
 Maui Pomare (1875-1930), homme politique et médecin néo-zélandais plusieurs fois ministre, figure maorie ;
 Eleo Pomare (1937-2008), chorégraphe américain aux origines colombiennes.

Toponyme 

 Pomare, banlieue de la ville de Lower Hutt, dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.
 Pomare, banlieue de la ville de Rotorua dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Homonymie de patronyme
Homonymie dynastique